Die Liste der Justizminister der Türkei führt die Justizminister der Republik Türkei seit ihrer Gründung am 29. Oktober 1923 auf.

Einzelnachweise 

!
Turkei
Justizminister